Moulton kan syfta på:

Företag
Moulton Bicycle, cykeltillverkare i Storbritannien

Geografi

Storbritannien 

 Moulton, Suffolk, ort i England, 
 Moulton (slott), England, Lincolnshire, 
 Moulton, North Yorkshire, England, 
 Moulton, Cheshire, England, Cheshire West and Chester, 
 The Moultons, 
Moulton, Lincolnshire – en ort i Lincolnshire, England
 Moulton, Northamptonshire, England, 
 Moulton, Wales – en ort i Vale of Glamorgan, Wales

USA 

 Moulton, Alabama, countyhuvudort, Lawrence County, 
 Moulton (ort i USA, Texas), Lavaca County, 
 Moulton, Iowa, ort, Appanoose County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar